Деннис Шнайдер (, род. ), также известный под ником «HasuObs» — профессиональный немецкий киберспортсмен, игрок в Warcraft III (нежить) и Heroes of the Storm. Известен выступлениями за команды Mousesports и Team Liquid.

Один из наиболее известных немецких игроков в Warcraft III, двукратный победитель и бронзовый призёр одной из профессиональных лиг Германии ESL Pro Series в  и  годах. В  занял второе место на национальных отборочных к World Cyber Games 2010, но этого оказалось недостаточно для участия в чемпионате мира.

В  начал выступления в турнирах по StarCraft II, однако не выиграл ни одного турнира на протяжении последующих полутора лет. Играл за расу протоссов.

С конца  участвует в турнирах по Heroes of the Storm. C 2015 по 2017 годы играл в составе команд «Team ROCCAT», «mYinsanity» и «Misfits». В марте 2017 года весь состав команды «Misfits» перешёл к «Team Liquid». С участием HasuObs, «Team Liquid» удалось выйти в полуфинал чемпионата мира по Heroes of the Storm 2018 года, где они проиграли команде  со счётом 2:3. В феврале 2019 состав «Team Liquid» по Heroes of the Storm был распущен в связи с ликвидацией киберспортивной лиги по этой дисциплине.

Достижения

Warcraft III 
 
  ESL Pro Series Season XI Finals (Германия, Кёльн) — 9330$

 
  ESL Pro Series Season X Finals (Германия, Кёльн) — 8000$
  ESL Pro Series Season XIII Finals (Германия, Кёльн) — 2540$

 
  WCG 2010 Germany Finals (Германия, Лейпциг)

Heroes of the Storm 
 
 - HGC 2018 Finals (Анахайм, Калифорния, США) — 80000$ (на команду)

Источники

Примечания 

Киберспортсмены Германии
Профессиональные игроки в Warcraft III
Профессиональные игроки в StarCraft II